Desa Sukamakmur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamakmur (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, Kabupaten Karawang), 
 Desa Sukamakmur (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 106,75), 
 Desa Sukamakmur (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,57, long 106,98), 
 Desa Sukamakmur (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,19, long 107,22), 
 Desa Sukamakmur (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar